Syn Studio est une école d'art privée située à Montréal au Québec (Canada). Elle a été fondée en 2007 par Anthony Walsh. L'école est située au sein du Quartier des spectacles au 460 rue Sainte-Catherine Ouest. Syn Studio est spécialisé en concept art et en illustration pour l'industrie du divertissement. Syn Studio a été placé au 1er rang des écoles de concept art et d’illustration au monde par la plateforme web The Rookies en 2020.

Historique 
Fondée en 2007 sous le nom de Galerie Synesthésie, l'école a changé de nom pour devenir Syn Studio en 2011.  En , Syn Studio a organisé un atelier avec l'artiste américain Scott Robertson. Le , l'école a organisé un événement au Salon de la bande dessinée pour célébrer la Journée de la bande dessinée gratuite. En , elle a lancé un dispositif de cours en ligne.

Programmes 
L’école offre un programme de 18 mois en concept art, avec un diplôme reconnu par le ministère de l'éducation du Québec. Elle propose également des cours en ligne.

Voici quelques artistes notables ayant enseigné à Syn Studio :
Frederic Bennett, reconnu pour son travail sur Deus Ex ;
Simon Bertrand, artiste québécois ;
Christian Robert de Massy, concepteur artistique qui a travaillé sur X-Men: Days of Future Past, X-Men: Apocalypse et The Curious Case of Benjamin Button ;
Max Douglas, créateur de bandes dessinées qui a travaillé sur les titres Marvel Dr. Strange et Spider-Man 2099 ;
André Pijet, dessinateur polonais connu pour ses caricatures sur le thème du hockey des années 90 ;
Frédéric St-Arnaud, artiste ayant travaillé sur Pan, Pacific Rim et Elysium.

Articles connexes 
 Études supérieures au Québec
 jeu vidéo au Canada

Références

Liens externes 
 

École à Montréal
École d'art au Canada
École privée au Québec
Art à Montréal
Quartier des spectacles